Трубичино — деревня в Дмитровском районе Орловской области. Входит в состав Горбуновского сельского поселения.

Население —  человека ( год).

География 
Расположена в 1 км к юго-западу от Дмитровска на левом берегу реки Общерицы.

История 
По данным 1649 года деревня Трубичино состояла из 24 дворов и была приписана к Балдыжскому острогу. Местные жители могли укрываться в этой крепости во время нашествия крымских татар, а также должны были поддерживать её в обороноспособном состоянии. В XVII—XVIII веках деревня входила в состав Радогожского стана Комарицкой волости Севского уезда. 

С 1782 года в составе Дмитровского уезда Орловской губернии. С 1861 года до 1880-х годов входила в состав Балдыжской волости Дмитровского уезда, затем, до 1923 года, в составе Соломинской волости.

Во 2-й половине XIX века — начале XX века жители Трубичина были прихожанами Дмитровских храмов — Покровского и Дмитриевского.

По данным 10-й ревизии 1858 года статскому советнику Николаю Петровичу Красовскому в Трубичино принадлежало 179 крестьян и 59 дворовых мужского пола.

В 1926 году в деревне было 119 дворов, проживало 629 человек (295 мужского пола и 329 женского), действовал пункт ликвидации неграмотности. В то время Трубичино входило в состав Горбуновского сельсовета Лубянской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.

С 1928 года в составе Дмитровского района. В 1937 году в Трубичино было 126 дворов.

Население

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Дмитровского района (Орловская область)